Imavere peut désigner :
 Imavere, un village du comté de Järva en Estonie ;
 Imavere, la commune dont le précédent est le chef-lieu.